Gavà, een plaats in de Spaanse autonome regio Catalonië
 Gava, een dialect dat wordt gesproken in Nigeria
 GAVA, het Groninger AudioVisueel Archief